Ronald Breinburg (1940-2021), Surinaams-Nederlandse voetballer bij o.a. SV Transvaal en GVAV.
Ronald Breinburg (1981), Surinaams-Nederlandse voetballer bij o.a. FC Volendam, FC Zwolle en FC Emmen.